Darjeeling ist

 eine Stadt am Fuße des Himalaya im indischen Bundesstaat Westbengalen, siehe Darjeeling (Stadt)
 ein Distrikt im Norden Westbengalens, siehe Darjeeling (Distrikt)
 der in diesem Distrikt angebaute Tee, siehe Darjeeling (Tee)

Siehe auch: